M1 se poate referi la:
BMW M1
Linia M1 a metroului din București
Linia de metrou M1 (Budapesta)
Șoseaua M1 din Republica Moldova